GEMA (, Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки) — негосударственная организация в организационно-правовой форме правоспособного экономического объединения в соответствии с  БГБ, осуществляющая коллективное управление авторскими правами в Германии.

Результаты финансовой деятельности

Международная деятельность 

GEMA является членом Международного бюро обществ, управляющих правами механической записи и воспроизведения (BIEM) и Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC).

Партнером GEMA в Российской Федерации является Российское авторское общество.

GEMA и YouTube 

GEMA на протяжении нескольких лет находилась в конфликте с видеосервисом YouTube, принадлежащим Google; в результате множество размещенных на YouTube записей — в первую очередь видео с музыкой, принадлежащей крупнейшим лейблам звукозаписи — было недоступно на территории Германии. Блокировка была начата с 5 марта 2009 года, когда срок действия старого соглашения о лицензионных отчислениях истек, а о новом компания YouTube и GEMA не смогли договориться. В 2012 году земельный суд Гамбурга, рассматривавший иск GEMA к YouTube, обязал видеосервис удалить семь видеозаписей, загруженных с нарушением авторских прав, и в будущем создать программный фильтр, который позволил бы автоматически обнаруживать такие нарушения. В ноябре 2016 года GEMA и YouTube подписали новое соглашение о лицензионных отчислениях, что позволило восстановить доступ к ранее заблокированным на территории Германии видеозаписям.

Критика 
В интервью журналу brandeins в 2012 году профессор доктор Томас Хёрен поделился следующим: по его мнению в проистекающем из 30-ых годов конструкте GEMA уже в те времена присутствовали "мафиозные" структуры, которые и по настоящий день контролируют GEMA.. Вслед за интервью GEMA потребовала официального опровержения. В своём опровержении профессор Хёрен указал:

Конечно же GEMA не имеет ничего общего с мафией. Между ними есть очень много различий, в частности, мафия осуществляет свою деятельность из Италии, GEMA же из Мюнхена; мафия отрубает своенравным пальцы, подобные практики со стороны Gema мне неизвестны; мафия задействована в нелегальной проституции, убийствах, отмывании денег, тогда как GEMA нет.

Примечания

См. также 

 Коллективное управление авторскими и смежными правами
 Международная конфедерация обществ авторов и композиторов
 BIEM
 Российское авторское общество

Ссылки 
 Сайт GEMA на немецком языке

Организации по охране авторского и смежных прав
Право интеллектуальной собственности